Пономаре́нко — украинская  фамилия, образованная от прозвища по названию занятия (пономарь). Известные носители:
 
 Пономаренко, Алексей Никифорович (1914—1989) — советский военный лётчик, участник боёв на Халхин-Голе и Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Пономаренко, Анатолий Яковлевич (1945—2020) — советский и российский оперный певец (баритон), режиссёр, солист Самарского академического театра оперы и балета.
 Пономаренко, Аркадий Иосифович (1903—1963) — советский военный деятель, Герой Советского Союза.
 Пономаренко, Борис Федосеевич (род. 1940) — деятель советских спецслужб, генерал-лейтенант.
 
 
 Пономаренко, Вера Ивановна (род. 1954) — художественный руководитель и директор Краснодарской филармонии, народная артистка России. 
 Пономаренко, Виктор Иванович (1915—2005) — Герой Советского Союза.
 Пономаренко, Виталий Николаевич (род. 1969) — советский и украинский футболист, защитник.
 
 Пономаренко, Вячеслав Анатольевич (род. 1982) — украинский регбист и военный, Герой Украины.
 Пономаренко, Георгий Григорьевич (род. 1939) — украинский политик.
 Пономаренко, Григорий Фёдорович (1921—1996) — советский композитор и баянист, народный артист РСФСР.
 Пономаренко, Данил Юрьевич (род. 1991) — российский самбист.
 Пономаренко, Дмитрий Дмитриевич (1909—1987) — советский артист оперетты, народный артист Украинской ССР.
 Пономаренко, Евгений Порфирьевич (1909—1994) — советский актёр, народный артист СССР.
 
 Пономаренко, Илья Неофитович (1909—1953) — советский военный лётчик морской авиации, Герой Советского Союза.
 Пономаренко, Леонид Николаевич (1919—2014) — Герой Советского Союза (1944).
 Пономаренко, Лидия Антоновна (1922—2013) — украинский краевед, историк Киева и Украины, исследовательница исторической топографии и городской топонимики.
 Пономаренко, Михаил Степанович (1923—1986) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, кавалер ордена Славы.
 
 Пономаренко, Павел Андреевич (1905—1944) — Герой Советского Союза (1944).
 Пономаренко, Пантелеймон Кондратьевич (1902—1984) — советский партийный и государственный деятель.
 
 Пономаренко, Светлана (род. 1969) — российская бегунья.
 
 Пономаренко, Таисия Васильевна (род. 1925) — оперная певица, народная артистка Украинской ССР (1962).
 Пономаренко, Танина Ивановна (1928—2014) — артистка цирка, заслуженная артистка России (1997).

См. также 
 Братья Пономаренко
 Панамаренко
 Пономарёв
 Паламаренко